Villablanca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villablanca (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Villablanca (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar